Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2019 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bethanie Mattek-Sands in Jamie Murray sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del

Mešane dvojice
2019